Lübzow ist der Name folgender Orte: 
 Lübzow, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe polnisch Lubuczewo
 Lübzow (Perleberg), Ortsteil der Stadt Perleberg im Land Brandenburg in Deutschland